Ivan Gazzaroli, né le  à Locarno en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1991-1992 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 31 || 0 || 1 || 1 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1992-1993 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 35 || 0 || 1 || 1 || 10 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 35 || 1 || 1 || 2 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1994-1995 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 35 || 2 || 3 || 5 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1995-1996 || HC Davos || LNA
|| 31 || 1 || 0 || 1 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 45 || 6 || 6 || 12 || 53 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 2 || 6 || 8 || 26 || 14 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 42 || 2 || 6 || 8 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1999-2000 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 39 || 1 || 8 || 9 || 28 || 9 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2000-2001 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 41 || 2 || 5 || 7 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 2 || 5 || 7 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 0 || 6 || 6 || 32 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 37 || 0 || 9 || 9 || 44 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || HC Bâle || LNB
|| 22 || 1 || 4 || 5 || 18 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1973
Naissance à Locarno
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bâle
Sportif tessinois
Défenseur de hockey sur glace